Harad bezeichnet:
eine Stadt in Saudi-Arabien, 
eine Region im tolkienschen Universum